Алекса́ндр Апу́хтин:
 Апухтин, Александр Львович (1822—1903) — генерал-майор, действительный тайный советник, попечитель Варшавского учебного округа.
 Апухтин, Александр Николаевич (1862—1928) — русский военачальник, генерал-лейтенант.